Ahlsdorf bezeichnet folgende Orte in Deutschland:
 Ahlsdorf, Gemeinde im Landkreis Mansfeld-Südharz 
 Ahlsdorf (Schönewalde), Ortsteil von Schönewalde im Landkreis Elbe-Elster

Ahlsdorf ist der Name folgender Personen: 
 Michael Ahlsdorf (* 1961), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Ahldorf
 Ahlendorf
 Alsdorf (Begriffsklärung)
 Hohenahlsdorf